Die Ningbo Open 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Ningbo. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 10. bis 16. September 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Ningbo